Корневые серверы DNS — DNS-серверы, обеспечивающие работу корневой зоны DNS в сети Интернет. Корневые серверы DNS отвечают на запросы других DNS-серверов в ходе трансляции доменных имён в IP-адреса и позволяют получить список DNS-серверов для любого домена верхнего уровня (TLD): RU, COM, NET, MUSEUM и др.

Существует тринадцать корневых серверов DNS, их доменные имена имеют вид letter.root-servers.net, где letter — буква от a до m(см. информационные сайты http://letter.root-servers.org). Каждый корневой сервер DNS состоит из множества хостов-реплик, размещаемых в различных локациях сети Интернет и имеющих один IP-адрес. Маршрутизация запросов к репликам корневых серверов DNS осуществляется с применением технологии anycast. Таким образом достигается малое время отклика и стабильная работа системы.

Корневые серверы DNS управляются двенадцатью различными организациями, действующими на основании соглашений с корпорацией ICANN. В их число входят университеты, организации Министерства обороны США, некоммерческие ассоциации. Операторы корневых серверов DNS финансово и юридически независимы от ICANN и образуют неформальную группу, целью которой является координация совместных действий и обмен операционной информацией и опытом. Члены группы являются также членами Консультационного совета ICANN по управлению корневыми серверами (Root Server System Advisory Committee, RSSAC), в задачу которого входит выработка рекомендаций по управлению корневыми серверами DNS и внесению различных изменений в систему. Принято считать, что подобная независимость и разнородность операторов корневых серверов DNS является основой технической и политической стабильности системы в целом, исключая узурпацию управления какой-либо из сторон.

Официальная информация о действующих корневых серверах DNS публикуется на сайте Ассоциации операторов корневых серверов DNS http://root-servers.org.

На 18.11.2020 в России размещены следующие реплики корневых серверов DNS:
 Москва: e.root, f.root (2 шт.), j.root, k.root, l.root (2 шт.);
 Санкт-Петербург: f.root, i.root, j.root, k.root, l.root;
 Новосибирск: k.root;
 Ростов-на-Дону: l.root.

Функционирование корневых серверов DNS критично для функционирования сети Интернет в целом, поскольку они обеспечивают первый шаг в трансляции доменных имён в IP-адреса.

Опровержение распространённых заблуждений:
 за исключением незначительной доли DNS-запросов, интернет-трафик не проходит через корневые серверы;
 не каждый DNS-запрос обрабатывается корневым сервером;
 корневые серверы обслуживаются не добровольцами в качестве хобби, а профессионалами, и хорошо финансируются;
 ни одна организация (коммерческая или правительственная) не контролирует всю систему.

По разным оценкам, только от 18 до 32 % разрешений доменных имён приводит к обращению непосредственно к одному из корневых серверов, остальные запросы используют кэшированные DNS-записи о TLD NS.

См. также 
 Проект AS112
 Альтернативные корневые серверы DNS

Примечания

Ссылки 
 
 
 RSSAC FAQ, Root Server System Advisory Committee, ICANN 

Домены верхнего уровня